Инской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Иня.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 667 человек, в том числе 319 мужчин и 348 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 644 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Иня.

Алтайский — упразднённый  в 1982 году посёлок.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района